Mourne – fiume dell'Irlanda del Nord
  Mourne – montagne nel sud-est dell'Irlanda del Nord